Hnyłopiat ( – Hnyłopjat'; dawn. Piat) – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Teterewa.

Przepływa przez Machniwkę, Berdyczów i Trojaniw, uchodzi do Teterewa powyżej Żytomierza.

Przypisy 

Rzeki na Ukrainie
Dorzecze Teterewa